Государственный строй Рейнланд-Пфальца осуществляется в рамках субъекта Федеративной Республики Германия, демократической парламентской республики, где Федеральное правительство Германии осуществляет верховную власть с определенными полномочиями, закрепленными за федеральными землями Германии, включая и Рейнланд-Пфальц. В федеральной земле существует многопартийная система, двумя крупнейшими партиями являются правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС) и левоцентристская Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Каждые пять лет все граждане старше 18 лет, проживающие в федеральной земле, выбирают членов Ландтага Рейнланд-Пфальца. Этот законодательный орган затем избирает Премьер-министра и утверждает членов Земельного правительства. Рейнланд-Пфальц — единственная федеральная земля в Германии, в которой есть министерство по делам виноделия (Министерство экономики, транспорта, сельского хозяйства и виноделия).

Список Премьер-министров Рейнланд-Пфальца 

 13 июня 1947 — 9 июля 1947: Вильгельм Боден, ХДС
 1947 — 1969: Петер Альтмейер, ХДС
 1969 — 1976: Гельмут Коль, ХДС
 1976 — 1988: Бернхард Фогель, ХДС
 1988 — 1991: Карл-Людвиг Вагнер, ХДС
 1991 — 1994: Рудольф Шарпинг, СДПГ
 1994 — 2013: Курт Бек, СДПГ
 С 2013 — Малу Драйер, СДПГ

Последние выборы 
На последних выборах СДПГ понесла большие потери, популярность которой упала на 10% голосов, она завоевала лишь на одно место больше, чем Христианско-демократический союз. Большого успеха добился Союз 90/Зеленые, набравший более 15% голосов, который не сумел в 2006 году преодолеть даже 5%-ный порог. Однако в 2011 году Свободной демократической партии не удалось достигнуть и 5% голосов, и таким образом она потеряла 10 мест, которые она получила в 2006 году.

Примечания 

Рейнланд-Пфальц